Tűzoltó Múzeum – Bonyhád
Tűzoltó Múzeum – Budapest
Tűzoltó Múzeum – Eger
Tűzoltó Múzeum – Mosonmagyaróvár
Tűzoltó Múzeum – Nagycenk
Tűzoltó Múzeum – Vörs